Breakdown steht für:
 Breakdown (Film), US-amerikanischer Film, 1997
 Breakdown (Musik), musikalisches Stilmittel
 Breakdown (Zeichentrick), Zerlegung einer Zeichentrickfilmsequenz in Einzelbilder
 Breakdown (Computerspiel), Computerspiel, 2004